<< 56-я Церемонии вручения 58-я >>

57-я церемония вручения Прайм-тайм премии «Эмми» () — главная телевизионная премия США, награждающая лучшие телепрограммы года, выходящие в прайм-тайм. Вручение премий состоялось 18 сентября 2005 года в Nokia Theatre в Лос-Анджелесе, а ведущей выступила Эллен Дедженерес.

Лауреаты и номинанты

Программы

Актёрские категории

Ведущие актёры

Актёры второго плана

Гостевые категории

Сценарии

Режиссура

См. также 
 Премия Гильдии киноактёров США (2005)
 Золотой глобус (2005)

Ссылки 
 Academy of Television Arts and Sciences website

2005
События 18 сентября
Сентябрь 2005 года
2005 год в Калифорнии
История Лос-Анджелеса
Телевизионные премии 2005 года